Le stade Edmard-Lama est situé dans la ville de Remire-Montjoly en Guyane.

C'est le stade de l'équipe de Guyane de football pour ses matchs à domicile.

Voir aussi 
 Stade Georges-Chaumet

Équipement sportif achevé en 2007
Stade multifonction en France
Stade de football en Guyane
Stade d'athlétisme en Guyane
Stade portant le nom d'une personnalité politique
Remire-Montjoly